Avance może dotyczyć: 
 Avance – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Alpy Wysokie, dopływ rzeki Durance
 Avance – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Lot i Garonna, dopływ rzeki Garonny